Mrzlo Polje je krajevno ime več naselij:

 Mrzlo Polje, Ivančna Gorica (Slovenija)
 Mrzlo Polje, Laško (Slovenija)

 Mrzlo Polje Žumberačko (Hrvaška)
 Mrzlo Polje, Veliko Trgovišće (Hrvaška)

Naselja v Sloveniji